ACG kan syfta på

 ACG – ett tidigare amerikanskt serieförlag, se American Comics Group
 ACG – Guatemalas kennelklubb, se Asociación Canofila Guatemalteca
 ACG – ett administrativt område Area de Conservación Guanacaste som sköts av SINAC för naturvården i nordvästra delen av Costa Rica, se Guanacaste naturvårdsområde